Rintala ist der Familienname folgender Personen:

 Paavo Rintala (1930–1999), finnischer Schriftsteller
 Toni Rintala (* 1999), finnischer Unihockeyspieler